WASP-57 — звезда в созвездии Весов. Находится на расстоянии около 1483 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
WASP-57 представляет собой солнцеподобную звезду. Масса звезды равна 0,954 солнечной, а радиус — 1,836 соответственно. Температура поверхности звезды составляет приблизительно 5600 кельвин.

Примечания

Ссылки 
 WASP-57 на сайте Планетные системы

Планетные системы
SuperWASP